Johann Rudolf (Rudolph) Glauber (1604, Karlstadt – 1670, Amsterdam), niemiecki aptekarz
 Roy J(ay). Glauber (* 1925, New York City), amerykański fizyk, profesor fizyki

Gláuber 
 Gláuber Vian (Corrêa), alias: "Gláuber" (* 1981, Ilha Solteira), brazylijski piłkarz, były zawodnik, m.in. Guarani FC i Pogoni Szczecin
 Gláuber Leandro Honorato Berti, alias: "Gláuber" (* 1983, São José do Rio Preto), brazylijski piłkarz, jednokrotny reprezentant kraju, obecnie bez klubu